40-й отдельный понтонно-мостовой батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Во время войны существовало два формирования батальона под одним и тем же номером.

40-й отдельный понтонно-мостовой батальон 

В составе действующей армии с 22.06.1941 по 10.08.1941 года.

Находился в составе 40-й танковой дивизии

С 22.06.1941 года участвует в боях, обеспечивая в течение июля-августа 1941 года отход частей дивизии на восток, на линию старой государственной границы. Как и сама 40-я танковая дивизия к началу августа 1941 года фактически уничтожен, официально расформирован 10.08.1941.

Подчинение

40-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон 

Переформирован из 6-го отдельного понтонно-мостового полка 8 июля 1941 года.

В составе действующей армии с 25.06.1941 по 15.05.1943 и с 09.07.1943 по 11.05.1945 года.

В первые дни войны действовал на Карельском перешейке, вероятно, в ходе боевых действий был отрезан от войск армии и отступал на рубеж реки Свирь. До мая 1943 года находился на Свирском оборонительном рубеже, после чего был переброшен в район намечающейся Курской битвы. Обеспечивал продвижение советских войск в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции. 24.08.1943 года, совместно с 6-м и 7-м понтонно-мостовыми батальонами построил в Харькове четыре моста. В дальнейшем до конца боевых действий наводил переправы в полосе действия 2-го Украинского фронта. Так, в частности, известно, что в августе 1944 года батальон наводил мосты через реку Путна для частей 5-го гвардейского танкового корпуса в ходе Ясско-Кишинёвской операции. В августе 1944 вошёл в состав 1-й понтонно-мостовой бригады и до конца войны действовал в её составе.

Подчинение

Отличившиеся воины батальона 
  Андзауров, Игорь Евгеньевич, майор, командир батальона.
  Ефанов, Михаил Карпович, красноармеец, понтонёр.
  Захаров, Василий Яковлевич, лейтенант, командир взвода.
  Лысенко, Иван Иванович, ефрейтор, командир отделения.
  Малов, Иван Акимович, старший лейтенант, командир роты.
  Рощанинов, Анатолий Александрович, сержант, командир отделения.

Примечания

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Понтонно-мостовые батальоны СССР во время Великой Отечественной войны